Гурели  — топоним:

Беларусь 
 Гурели — деревня, Видзовский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Гурели — деревня, Крейванцевский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область
 Гурели — хутор, Новоселковский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область